Серпанок — легка прозора тканина;
 Серпанок — легка поволока, легкий прозорий туман, димка.
 Серпанок — головний убір заміжньої жінки з прозорої легкої тканини, що має вигляд шарфа.